Vereja ist:

der alte Name der Stadt Stara Sagora in Bulgarien
der Name einer Stadt in Russland, siehe Wereja